Knilli ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Knilli (1930–2022), deutsch-österreichischer Medienwissenschaftler
 Maria Knilli (* 1959), österreichische Regisseurin, Autorin, Filmproduzentin und Filmeditorin